Senza sangue (deutsch Ohne Blut) steht für:

 Senza sangue (Novelle), Novelle von Alessandro Baricco (2002)
 Senza sangue (Oper), Oper von Péter Eötvös (2015)